Ādažu novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Novads ten leży w Liwonii, a jego stolicą jest Ādaži.

Novadi Łotwy